Um domínio veritativo é a coleção de valores veritativos adotados pela semântica de um dado sistema lógico. O domínio veritativo da lógica clássica, por exemplo, é a coleção constituída pelos adjetivos "verdadeiro" e "falso"; algumas lógicas paraconsistentes têm como domínio veritativo a coleção constituída por "absolutamente verdadeiro", "relativo" e "absolutamente falso"; algumas lógicas paracompletas adotam como domínio veritativo a coleção cujos valores são "verdadeiro", "falso" e "indefinido"; outras lógicas possuem domínios veritativos com um número infinito de valores veritativos, como por exemplo as lógicas difusas.

Lógica